De Russische voetbalclub FK CSKA Moskou speelt sinds 1971 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt CSKA Moskou

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten:218.0'''

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Rusland
 Deelnemers UEFA-toernooien Sovjet-Unie
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK CSKA Moskou
FK CSKA Moskou